Bīghash (persiska: بيغش) är en ort i Iran.   Den ligger i provinsen Hamadan, i den nordvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Teheran. Bīghash ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Bīghash är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Bīghash ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Kūh-e Gol Moḩammadī,  meter över havet,  km sydost om Bīghash. Runt Bīghash är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Kamāsā,  km norr om Bīghash. Trakten runt Bīghash består i huvudsak av gräsmarker. 

Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Hamadan (provins)